

Patronyme 

 Franck Cammas, navigateur français ;
 Guillaume Cammas, peintre et architecte français ;
 Thierry Cammas, homme d'affaires français.

Toponymie 

 Saint-Loup-Cammas, commune française de la Haute-Garonne en région Midi-Pyrénées.

Lien externe 
 
Patronyme occitan